Пресјека може да се односи на:

 Пресјека (Невесиње), насеље у општини Невесиње, Република Српска, БиХ
 Пресјека (Вишеград), насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Пресека (Зубин Поток), (Пресјека), насеље у општини Зубин Поток, КиМ, Република Србија